Tenisový turnaj ATP PBZ Zagreb Indoors 2009 se konal ve dnech 2. - 8. února v chorvatském hlavním městě Záhřebu v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 450,000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

PBZ Zagreb Indoors
ATP World Tour 2009